Бесе́дина — женская форма русской фамилии . Известные носительницы: Беседина, Галина Ильинична (род. 1945) — советский и российский музыкальный исполнитель, поэтесса, художественный руководитель Центра русского романса.
 Беседина, Дарья Станиславовна (род. 1988) — российский политик, депутат Московской городской думы VII созыва.
 Беседина, Нилия Петровна (Кулькова; род. 1935) — советская легкоатлетка.